Le grisbi est un terme argotique pour désigner l'argent. Ce terme peut également faire référence à :

Littérature 
 Touchez pas au grisbi !, un roman d'Albert Simonin publié en 1953 ;
 Grisbi or not grisbi, un roman d'Albert Simonin publié en 1955 ;
 Lili, Grisbi et compagnie, un album de la série de bande dessinée Inspecteur Bayard, publié en 1994 ;

Cinéma 
 Faux Grisbi sur la ville (I falsari), un film italien de Franco Rossi sorti en 1951 ;
 C'est la faute au grisbi (Processo contro ignoti), un film italien de Guido Brignone sorti en 1952 ;
 Touchez pas au grisbi, un film français de Jacques Becker sorti en 1954, inspiré du roman de Simonin ;
 Pas de grisbi pour Ricardo, un film français d'Henri Lepage sorti en 1957 ;
 Du grisbi pour Hong Kong (Ein Sarg aus Hongkong), un film allemand de Manfred R. Köhler sorti en 1964 ;
 , un film japonais de Kon Ichikawa sorti en 1964 ;
 Du grisbi au Caire (La sfinge sorride prima di morire - Stop Londra), un film italien de Duccio Tessari sorti en 1964 ;
 Piège au grisbi (The Money Trap), un film américain de Burt Kennedy sorti en 1965 ;

Autres 
 Grisbi, un logiciel libre de comptabilité personnelle ;